На́сер () — город в Египте, расположен в губернаторстве Бени-Суэйф, административный центр района (марказ). Находится в долине Нила, между городами Васта и Бени-Суэйф. Население 91 400 жителей (оценка 2010 года).

Ранее город назывался Буш. Современное название получил в честь президента Египта Гамаля Абдель Насера.

Достопримечательности 
 Большая мечеть Хасан Бека
 Монастырь св. Антония

Примечания 

Города Египта